Jordan Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jordan Village Historic District (Connecticut), ID-Nr. 90001289
 Jordan Village Historic District (New York), ID-Nr. 83001753